Георгій де Буонделмонті (італ. Giorgio de' Buondelmonti, грец. Γεώργιος Μπουοντελμόντι; 1404—1453) — 12-а володар Епірського деспотату в 1411 році.
 Ісав де Буонделмонті (італ. Esaù de' Buondelmonti, грец. Ησαύ Μπουοντελμόντ; 1355 — 6 лютого 1411) — 11-а володар Епірського деспотату в 1385—1411 роках.